Pronine (masculin ; ) ou Pronina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Nikolaï Pronine (1979-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe